Kerberos, een wezen uit de Griekse mythologie
 Cerberus (slang), een geslacht van slangen
 Operatie Cerberus, een operatie in de Tweede Wereldoorlog
 Hr. Ms. Cerberus (1958), een nettenwerkschip van de Nederlandse Koninklijke Marine
 Hr. Ms. Cerberus (1992), een duikvaartuig van de Nederlandse Koninklijke Marine

Zie ook 
 Kerberos (doorverwijspagina)